Лакатош () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Лакатош, Владимир Павлович (1923—2014) — герой Советского Союза, военный лётчик.
 Лакатош, Геза (1890—1967) — премьер-министр Венгрии, безуспешно пытавшийся в 1944 г. вывести её из войны.
 Лакатош, Имре (1922—1974) — английский математик, логик и философ науки венгерского происхождения.
 Лакатош, Пал (род. 1968) — венгерский боксёр.
 Лакатош, Роби (род. 1968) — венгерский цыганский скрипач, композитор.